Wilkie (Saskatchewan), une ville du Canada
 Wilkie, une circonscription électorale

 Alex Wilkie (né en 1948), mathématicien britannique 
 Andrew Wilkie (1961-), homme politique australien
 Alice Wilkie (1902-1987), danseuse de comédie musicale américaine ;
 
 David Wilkie (1785-1841), peintre écossais ;
 David Wilkie (1882-1938), chirurgien écossais ;
 David Wilkie (1954-), nageur écossais ;
 David Wilkie (1974-), joueur de hockey sur glace américain.
 Natalie Wilkie (née en 2001), fondeuse canadienne.
 Robert Wilkie (né en 1962-), homme politique américain